Cherokee (volk), een volk in de Verenigde Staten
 Cherokee (taal), de taal van dat volk

Counties in de Verenigde Staten 
 Cherokee County

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Cherokee (Alabama)
 Cherokee (Iowa)
 Cherokee (Kansas)
 Cherokee (North Carolina)
 Cherokee (Oklahoma)

Muziek 
 Cherokee (jazzstandard), een jazzstandard uit 1938
 Cherokee (single), een single van de hardrockband Europe uit 1987

Overig 
 Cherokee (webserver)
 Jeep Cherokee